Aquesta és una llista dels alcaldes de South Bend (Indiana) des que South Bend va esdevenir ciutat, el 22 de maig de 1865.

Referències 
 Llista d'alcaldes de South Bend – The History Museum of South Bend
Llistes d'alcaldes
Indiana